ССП — аббревиатура:

 Сбалансированная система показателей
 Свободная социалистическая партия (США)
 Сложносочинённое предложение
 Союз советских писателей
 Самосогласованное поле (квантовая химия)